John Considine (1868–1943) – amerykański impresario
 John Considine (1889–1960) – amerykański strzelec i wojskowy
 John Considine (ur. 1935) – amerykański aktor i pisarz